Слияние — объединение двух различных объектов в одно целое таким образом, что образуется единый объект с едиными свойствами.

Термин «слияние» употребляется, как правило, в отношении жидкостей и жидких предметов — слияние красок, слияние ручьёв, либо в отношении составных общественных и природных явлений — слияние компаний, слияние с окружающей обстановкой, слияние народов.

Различные формы возникновения единых свойств определяют различные виды слияний.

В гештальт-терапии слияние (конфлюэнция) - один из механизмов психологической защиты.

Слияние компаний